'Busso von Alvensleben je lahko:
 Busso V. von Alvensleben (1393–1432), mojster Johanitskega reda
 Busso VII. von Alvensleben (1441–1495), nadmaršal
 Busso VIII. von Alvensleben († 1493), rimskokatoliški škof
 Busso X. von Alvensleben (1468–1548), rimskokatoliški škof
 Busso XVI. von Alvensleben (1792–1879), general
 Busso von Alvensleben (diplomat) (* 1949), diplomat